Software Defined Radio (radio definiowane programowo) – system komunikacji radiowej, w którym działanie podstawowych elementów odbywa się za pomocą programu komputerowego
 Specjalne prawa ciągnienia (ang. Special Drawing Rights) – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa
 Süddeutscher Rundfunk (SDR) – niemiecki, publiczny, regionalny nadawca radiowo-telewizyjny
 SDR (ang. Single Data Rate) – rodzaj pamięci typu SDRAM stosowanej w komputerach
 SDR – kod IATA portu lotniczego Santander w Hiszpanii